Pietilä ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Pietilä Holmner (* 1991), schwedischer Skirennläufer
 Maria Pietilä Holmner (* 1986), schwedische Skirennläuferin
 Reima Pietilä (1923–1993), finnischer Architekt
 Sami Pietilä (* 1975), finnischer Skilangläufer
 Tuulikki Pietilä (1917–2009), finnische Grafikerin